Hardeknud har flere betydninger:

 Hardeknud (Knud 1.) – Gorm den Gamles far
 Hardeknud – Knud den Stores søn
 Harde-Knud/Gudfred/Gudrød – Konge af East Anglia